

Cinema 
 Nola – film del 2003 diretto da Alan Hruska

Geografia 
 Nola – comune della città metropolitana di Napoli (Italia)
 Nola – capoluogo della prefettura di Sangha-Mbaéré (Repubblica Centrafricana)
 NOLA – acronimo della città di New Orleans, in Louisiana (LA)

Musica 
 NOLA – album dei Down del 1995

Persone 
 Carlo Nola – politico italiano
 Giovanni da Nola (1488-1558) – pittore italiano

Altro 
 Nola – personaggio di One Piece